Ву́лман (Woolman, Wolman) — английская фамилия.

 Вулман, Джон (1720—1772) — американский торговец.
 Вулман, Эйбел (1892—1989) — американский инженер и учёный.

Примечания